Монтелатичи () — фамилия итальянского происхождения, известные носители:
  — итальянский атлет, толкатель ядра.
  — итальянский каноник и агроном, основатель  во Флоренции.

Примечания